

Niemcy 
 Gelenau – dzielnica miasta Kamenz
 Gelenau/Erzgeb. – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Erzgebirgskreis